Соревнования по тхэквондо проводятся на летних Азиатских играх для мужчин начиная с Игр 1986 года (кроме Игр 1990 года), для женщин начиная с Игр 1998 года.

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Всемирная федерация тхэквондо
 Asian Taekwondo Union (ATU); (Азиатский союз тхэквондо)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета